Phelliactis är ett släkte av koralldjur. Phelliactis ingår i familjen Hormathiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsanemoner
Phelliactis